Virgilio Barco Isakson (Bogotá, 1965) es el director para América Latina de Acumen, un fondo de inversión de impacto global que financia empresas que enfrentan retos de pobreza.  Anteriormente, fue director ejecutivo de la Banca de Inversión Social, una entidad sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo del sector de inversión de impacto en Colombia.  De 2006 a 2010, fue director ejecutivo de Invest in Bogota, una alianza pública-privada que promueve la inversión extranjera privada en Bogotá y su región.   Barco también dirigió el grupo de privatizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y fue asesor en temas de desarrollo económico local en la Secretaría de Planeación de Bogotá.  También trabajó como consultor gerencial en Booz Allen Hamilton en Brasil y como analista financiero en Citibank España.  Barco tiene un B.A. en ciencias políticas de Harvard College, un M.S. en administración del MIT Sloan School of Management y un M.A. en economía de New York University.

Barco es cofundador y presidente de la junta directiva de Colombia Diversa, una entidad sin ánimo de lucro que promueve los derechos de las personas LGBT en Colombia.  También es miembro de la junta de Instiglio, una organización que promueve el uso de bonos de impacto para resolver retos sociales y ambientales en países en vía de desarrollo.

Vida personal 
Barco es hijo del expresidente colombiano Virgilio Barco Vargas y de su esposa Carolina Isakson Proctor, y es el menor de cuatro hijos.  Sus hermanas son Carolina, Julia, y Diana. Virgilio vive en Bogotá con su pareja Andrew Dier, con quien ha convivido desde 1998.

Referencias

Nacidos en Bogotá
Politólogos de Colombia
Economistas de Colombia
Familia Barco
Activistas por los derechos LGBT de Colombia
Personas LGBT de Colombia
Alumnado de la Universidad de Harvard
Alumnado de la Universidad de Nueva York
Hijos de presidentes de Colombia